Lütte bezeichnet:

 im niederdeutschen Sprachraum ein Kind
 Lütte (Bad Belzig), Ortsteil der Stadt Bad Belzig im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg, Deutschland
 Lütte (Lemgo), Ortsteil der Stadt Lemgo im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 den Künstlernamen der Sängerin und Schauspielerin Angelika Mann

Siehe auch:
 Lüdde